Il singolare del torneo di tennis Challenger DCNS de Cherbourg 1987, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Stefan Eriksson che ha battuto in finale Jim Pugh 6-3, 6-0.

Teste di serie

 Jonathan Canter (semifinali)
 Stefan Eriksson (Campione)
 Jim Pugh (finale)
 Roland Stadler (primo turno)

 Brad Drewett (primo turno)
 Éric Winogradsky (quarti di finale)
 Darren Cahill (quarti di finale)
 Charles Cox (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Challenger DCNS de Cherbourg 1987